Стефан Маевский:
 Маевский, Стефан (род. 1956) — польский футболист и тренер.
 Маевский, Стефан (1867—1944) — австро-венгерский и польский военачальник, генерал Войска Польского, министр военных дел Польши (1925).